Мирза Кулматович Капаров () — советский, киргизский партийный и государственный деятель, первый секретарь Ошского обкома КПСС (1991).

Биография 
Мирза Капаров родился 17 июня 1938 года в селе Кашка-Терек Узгенского района. В 1960 году окончил Ошский государственный педагогический институт, в 1962 заочно — Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ.

Член КПСС в 1964—1991 гг.

В 1960—1962 гг. — преподаватель средней школы им. Токтогула в Кара-Суйском районе.

В 1962—1964 гг. — инструктор, заместитель заведующего отделом Ошского обкома ЛКСМК.

В 1964—1966 гг. — освобождённый секретарь комитета ЛКСМ Токтогульской ГЭС.

В 1966—1967 гг. — первый секретарь Ошского обкома ЛКСМК.

В 1967—1968 гг. — ответорганизатор ЦК ВЛКСМ.

В 1968—1972 гг. — первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии.

В 1972—1987 гг. — председатель Кара-Суйского райисполкома, председатель обкома профсоюза работников народного образования Ошской обл.

В 1987—1990 гг. — начальник управления образования Ошской области.

В 1990—1991 гг. — секретарь Ошского обкома КП Киргизии.

С апреля по август 1991 гг. — первый секретарь Ошского обкома КПК.

В 1992—1994 гг. — представитель Республики Кыргызстан в Узбекистане, первый заместитель министра иностранных дел.

В 1994-96 гг. — министр туризма и спорта Киргизии. Одновременно, с августа 1996 — заместитель председателя Межведомственного координационного совета по туризму.

В 1996—1998 гг. — директор Государственного агентства по туризму и спорту при Правительстве Киргизии.

В 2000—2005 гг. — руководитель группы постоянных представителей правительства в Законодательном собрании Жогорку Кенеша — советник премьер-министра Киргизии.

С 2005 г. — постоянный представитель Правительства в Жогорку Кенеше-советник премьер-министра Киргизии, затем в ранге заместителя Руководителя Аппарата Правительства Киргизии Республики.

Депутат Верховного Совета СССР 8 созыва. Избирался народным депутатам КиргССР/Кыргызской Республики.

Награды и звания 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, Почетной Грамотой Верховного Совета КиргССР.

Награждён Юбилейной медалью «Манас-1000» (1995).

Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Примечания

Источники 
https://centrasia.org/person2.php?st=1036757992

Министры Киргизии
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Первые секретари Ошского обкома КП Киргизии
Первые секретари ЦК ЛКСМ Киргизии
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР
Депутаты Жогорку Кенеша
Дипломаты Киргизии
Чрезвычайные и полномочные послы
Делегаты XXIV съезда КПСС